Les taules a continuació són una llista d'energies d'ionització molar dels elements, mesurades en kJ·mol-1. Aquest valor representa l'energia per mol necessària per treure electrons d'àtoms gasosos o ions atòmics. La primera energia d'ionització molar s'aplica als àtoms neutrals. Les energies d'ionització molars segona, tercera, etc. s'apliquen a les posteriors alliberacions d'electrons de l'ió carregat. Per les energies d'ionització mesurades en eV, vegeu llista d'energies d'ionització dels elements.

1a–10a

11a–20a

21a–30a

Vegeu també 
 Llista d'energies d'ionització dels elements